Стивен Макинтош (; , Кембридж, Англия, Великобритания) — английский актёр.

Биография 
Стивен Макинтош родился 30 апреля 1967 года в Кембридже, Великобритания. Отец — Малькольм Маккинтош, мать — Дороти Пэрриш, сестра — Линда Маккинтош. Стивен с детства связан с театром и телевидением. 

Дебютировал на телевидении в 1983 году в сериале «Няня». За свою карьеру он снялся более чем в 110 фильмах и телесериалах. В 1997 году он получил премию «Crystal Star» Брюссельского международного кинофестиваля в категории «Лучший актёр» за роль в фильме «Девочки любят иначе». В 2001 году Стивен был номинирован на премию «BAFTA» в категории «Лучший актёр» за фильм «Забота».

Личная жизнь 
С 1989 года женат на актрисе Лизе Якобс, воспитывает 2 дочерей — Марту (род. 1992) и Блайт (род. 1996), которые также являются актрисами.

Фильмография

Награды и номинации 
 1997 — премия «Crystal Star» Брюссельского международного кинофестиваля в категории «Лучший актёр» («Девочки любят иначе»).
 2001 — премия «BAFTA Cymru Award» в категории «Лучший актёр» («Забота»).
 2001 — номинация на премию «BAFTA» в категории «Лучший актёр» («Забота»).
 2001 — премия Женевского международного кинофестиваля в категории «Лучший актёр» («Забота»).
 2002 — премия «Royal Television Society Award» в категории «Лучший актёр» («Забота»).

Примечания

Ссылки